Ryuga (竜牙, Ryuuga), surnommé l'Empereur Dragon est un des personnages principaux de la série Beyblade: Metal. Ryuga est l'antagoniste principal de la première saison, Beyblade: Metal Fusion, étant affilié à l'organisation de la Nébuleuse Noire et possédant la toupie interdite, Lightning L-Drago 100HF. Il est l'ennemi juré de Gingka Hagane, ayant provoqué la "mort" de son père lors de leur confrontation au village de Khoma. Cependant, dans les deux saisons suivantes, Ryuga, libéré du contrôle de la force obscure, agit comme un personnage neutre et indépendant, servant uniquement son propre intérêt.

Possédant successivement les toupies Lightning L-Drago 100HF, Meteo L-Drago LW105LF et L-Drago Destructor F:S, Ryuga est présenté comme l'un des bladers les plus puissants de la série, ayant seulement perdu deux combats : contre Gingka (dans l'épisode 50 début de la bataille et épisode 51 fin de la bataille de Beyblade: Metal Fusion, lors de la finale de l'Ultime Bataille) et contre Rago (dans l'épisode 35 de Beyblade: Metal Fury, ce qui provoquera sa mort). Dans Beyblade: Metal Fusion, Ryuga est le plus puissant blader de la Nébuleuse Noire, et souhaite avoir un contrôle total sur le monde du Beyblade. Dans les saisons, ayant réussi à contrôler la force obscure de L-Drago, Ryuga est un blader mystérieux et solitaire, et souhaite être au sommet du Beyblade.

Histoire

Avant le début de la série 

À l'époque, Ryuga faisait partie de la Nébuleuse Noire. Lors d'une fête au village de Khoma, lui et Doji troublent la fête en venant dérober la toupie interdite de Khoma, Lightning L-Drago.

Une fois la toupie en main, celui-ci sent son énergie et affronte Ryo, sous les yeux de son fils, Gingka, et après une victoire facile, il prend la fuite avec Doji, laissant Ryo pour mort. Mais la toupie absorbant son énergie, celui-ci est plongé dans un profond coma et Doji le garde en attendant son réveil.

Beyblade Métal Fusion (saison 1) 

Ryuga apparaît dans l'épisode 12 où on le voit dans une cellule dans le coma au QG de la Nébuleuse Noire. Cependant, il est réveillé involontairement par Gingka, qui combattait et utilisait son esprit de blader pour gagner contre Doji.

Après son réveil d'un profond coma, il se retrouve devant Gingka et le défie en duel.

Ryuga lance une série d'attaques violentes et il résiste même au coup spécial de Gingka. Celui-ci n'hésite pas à se moquer de son père, ce qui augmente la colère de Gingka et nourrit ainsi L-Drago. Ryuga lance son coup spécial, Morsure Fulgurante de l'Empereur Dragon et gagne.

Il participe ensuite à l'Ultime Bataille et se retrouve en finale contre Gingka mais après avoir été contrôlé par la force obscure de sa toupie.

Il perd mais lors qu'il tombe de la tour où avait eu lieu le combat, Gingka le sauve.

Beyblade Métal Masters (saison 2) 

Dans cette série, Ryuga est de retour mais il n'est du côté de personne. Il ne fait que quelques apparitions, mais chacune de ses apparitions sont cruciales et importantes pour Gingka et ses coéquipiers. 

Ryuga revient à la fin de l'épisode 25, quand Hyoma le trouve. Il rejoint Tsubasa et l'équipe Excalibur dans le château des Konzern. Lors de la confrontation, il conseille à Tsubasa de ne pas résister à la force obscure et de fusionner avec elle.

Il ramène Tsubasa blessé aux GanGan Galaxy et il défie Gingka dans un duel afin de rembourser sa dette. Durant le combat, il dit à Gingka qu'il n'a pas encore réussi à maîtriser Galaxy Pegasus. À la fin de l'épisode, il disparaît en disant à Gingka qu'il a remboursé sa dette et lui demande de vaincre Julian (le capitaine d'Excalibur).

Plus tard (dans l'épisode 36), Ryuga est emmené à l'Académie HD, où le Dr Ziggurat prévoit de relever des informations sur lui. Ryuga doit d'abord vaincre une dizaine de toupies, qu'il réussit à vaincre avec une très grande facilité. Zéo vient le combattre et son Byxis encaisse les offensives de L-Drago.

Zéo augmente sa puissance pour lancer son coup spécial mais n'ayant pas fait de perfectionnement, Ryuga gagne. Le Dr Ziggurat révèle ses plans et Ryuga furieux, s'en va en détruisant les lieux. à la fin de l’épisode 41 Ryuga fait son apparition mystérieuse

Ryuga apparaît dans le stadium avec L-Drago. Il revient dans l'épisode 42, où il accepte d'être le  (remplaçant) de l'équipe GanGan Galaxy afin de "régler ses comptes avec un fantôme du passé" qui n'est autre que le Dr Ziggurat.

Il réapparaît lors de la Finale du Championnat du Monde de Beyblade. Il aide Gingka en combattant Jack. Il se laisse attaquer par Evill Befall jusqu'à que sa vitesse de rotation diminue mais ridiculise Jack en lançant son coup spécial L’Envol Suprême De L’Empereur Dragon avec la puissance qu'il a absorbée. Il retourne la situation en utilisant la puissance qu'il a volée à Jack pendant sa série d'attaque. On peut remarquer que durant ce combat, le Dr Ziggurat a réussi à relever toutes les informations sur L-Drago. Ryuga lance L-Drago qui fait briser la vitre sur le Dr Ziggurat et il demande à Gingka de pas perdre contre la Star Breaker et il s’en va et à l’épisode 44 il revient

Ryuga revient dans l'épisode 50 où il endommage la cité volante avec sa toupie et il permet ainsi à Gingka et à Masamune de se libérer du trou noir qu'a créé Tempo, la toupie de Faust. Les dommages causés à la cité d'Hadès l'empêchent de se maintenir en l'air et elle s'écrase sur l'océan. Il détruit du même coup une partie du noyau spiral ce qui provoque le début de la fusion du réacteur.

Au dernier épisode, il vient au dernier moment aider Gingka et sa toupie Galaxy Pegasus à absorber l'Énergie Spirale avant qu'elle n'explose.

Beyblade Métal Fury (saison 3) 

Il étais au sommet du volcan toute en haut du village et il s’entraîne avec L-Drago et un fragment d’étoile tombe sur L-Drago elle évolue pour devenir L-Drago Destructor Dans cette saison, Ryuga combat avec une nouvelle toupie, L-Drago Destructor (Destruction dans l'épisode 4 et 5) FS et il est un des dix bladers légendaires (Gingka, Kyoya, Ryuga, Yuki, Aguma, King, Dynamis, Chris, Titi, Rago). Quand il fut vaincu après son combat contre Rago, il tient sa promesse et aida Gingka, King, Kyoya et les autres, en donnant tout son pouvoir ainsi que le pouvoir du fragment d'étoile à Kenta, car auparavant, si Kenta réussissait à vaincre Ryuga ou juste à l'impressionner, Ryuga les aiderait à vaincre Nemesis. Durant un combat face à lui, Kenta lui donna du fil à retordre, il résista aux coups violents, il réussit même à contre-attaquer. L'attaque de L-Drago  « Envol Suprême de l'Empereur Dragon », eut raison de la toupie de Kenta, bien qu'elle réussît à résister quelques secondes. Elle finit par être projetée dans une montagne.

Ryuga fait sa première apparition dans l'épisode 4. C'est Kyoya qui le trouve au sommet du volcan de l’île de Zarkan. Gingka devine sa présence avec les informations que le père de Sala lui donne.

Kyoya le défie en duel et Fang Leone envoie L-Drago Destructor dans la lave. Mais la toupie en ressort indemne et Kyoya perd face à Ryuga.

Gingka avec l'aide de Yuki demande son aide pour trouver les autres bladers. Ryuga ne croyant pas à cette histoire et en affirmant que la puissance de L-Drago lui appartient, il conclut un marché avec Gingka : si ce dernier réussit à le vaincre, il acceptera de les suivre. Le combat commence et Ryuga contre-attaque à chaque fois.

Gingka découvrant la puissance de sa toupie, Ryuga est extrêmement déçu du combat livré par Gingka et il n'a eu besoin que d'un seul coup spécial pour en découdre avec lui.

Yuki le défiera en duel pour essayer de le persuader de les aider, au début Yuki se fait projeter en l'air plusieurs fois face à la puissance de L-Drago Destructor, Ryuga activa son mode attaque et le dragon fonce sur Yuki, Yuki ferme les yeux et dit « non je n'abandonnerai pas », le dragon fonce sur lui et d'un coup Yuki hurla, une énergie puissante entoura Annubis et Yuki, L-Drago se fait projeter en l'air et Yuki utilisa son coup spécial « Impact du courage » et un spectre guerrier apparu et fonça sur L-Drago et L-Drago en fait de même, ils se percutèrent et c'est L-Drago qui se fait projeter en l'air, puis Ryuga s'énerve et L-Drago cracha des flammes sur Annubis, et Yuki perd le combat mais il apprend qu'il est un blader légendaire. Ayant vu ceci, Ryuga décide de trouver ces fameux bladers légendaires pour leur prendre leur puissance. Il conseillera également à Gingka et à Kyoya de s'entraîner s'ils veulent devenir plus forts. et il s’en va

Alors que Ryuga combat dans un tournoi à la recherche de bladers légendaires, Kenta le suit afin de devenir plus fort pour pouvoir ramener Ryuga à Gingka. Ryuga tente de le semer mais il n'y arrive pas. Comprenant le désir de Kenta par la suite, Ryuga dit à Kenta qu'il ne l'écoutera que s'il arrive à le vaincre et il lui dit de le défier où il veut quand il veut pour voir s'il s'améliore.

Il ressent la puissance déployée par Nemesis et il veut aller l'affronter mais Kenta refuse et un combat éclate entre les 2 bladers. Kenta réussit à bloquer L-Drago puis il utilise ses Griffes en Piqué mais Ryuga utilise son coup spécial le plus puissant et Kenta perd le combat, et lorsque Ryuga regarde son L-Drago, il s'aperçoit que le boulon de son L-Drago est fissuré.

En affrontant Rago avec l'aide des 3 autres bladers des 4 saisons, ils allaient ensemble créer la Barrière de Zeus mais à la suite des moqueries de Doji, Ryuga reconnaît que son vrai but est de s'emparer des pouvoirs de tous les bladers légendaires. Il se retire pour absorber le pouvoir de Nemesis, mais il échoue. Énervé des moqueries qu'il a subies, il s’entraîne pour pouvoir venger sa toupie.

On le retrouve dans l'épisode 35 où il affronte Rago. L-Drago est pas à la même puissance que Nemesis. Doji continue à se moquer de lui, mais Ryuga déchaîne son coup spécial ultime « Empereur dragon extermination » qui fait tomber Doji dans un trou très profond.

Mais Rago déclenche aussi son coup spécial « Armageddon » et Ryuga perd la bataille. Inconscient, les bladers légendaires et Kenta arrivent à ce moment et ils confient tous que Ryuga est le plus puissant de tous les bladers légendaires, et ils décident de le venger en vainquant Rago.

Kenta se sentant coupable décida d'affronter Rago avec toute sa force mais en vain jusqu'à ce que Ryuga se réveille avec L-Drago il surgit et il dit a Kenta qu'il à eu un moment grandiose où il s'est comporté sérieusement il tenue sa promesse que si Kenta arriver à le vaincre il aiderait Gingka et les Bladers Légendaires et il propulse L-Drago en donnant ensuite son fragment d'étoile dans le Flame Sagittario de Kenta mais lorsque ce dernier se retourna L-Drago se sacrifie et Kenta se retourne il vois que Ryuga à disparu avec L-Drago en se sacrifiant 
quelle Tristesse
pour la sacrification de L’Empereur Dragon et Kenta pleure pour la propre perte de Ryuga mais en colère et a la fin du dernière épisode 39 Gingka dit a Ryuga qu'il avais gagner pour lui et Ryuga est dans le ciel avec le cameo de sa silhouette il est toujours vivant et il est content que Gingka a gagner pour lui

Beyblade Shogun Steel 

Il n'apparait pas physiquement dans la saison, mais uniquement en silhouette et en rêve, il a été mentionné dans une conversation Un blader du nom de Sakyo Kurayami et son Ronin Dragoon LW160BSF qui lui a été donnée par Un Blader Légendaire : de l’héritier du Dragon Noir de jais pour une nouvelle génération de Blader : Sakyo Kurayami est le successeur spirituel de Ryuga : il est le nouvel L'Empereur Dragon et le Maître du Jet Black Dragon

Ryuga fait son apparition en silhouette avec la révélation de Sakyo Kurayami : Ryuga est Toujours Vivant

Ryuga n’apparaît physiquement que dans le manga papier beyblade shogun steel où il affronte Sakyo Kurayami précisément dans la fin du tome 2 de beyblade shogun steel et malheureusement il n’apparaît pas physiquement dans l’animé 

Le nom Ronin Dragoon semble être basé sur la toupie Dragoon de Tyson Granger le protagoniste de la première série de Beyblade.

Description

Apparence 

Il a les cheveux blancs avec une raie rouge sur le côté gauche (contrairement à son petit frère Ryuto qui a une raie sur le côté droit).

Ses sourcils sont blancs également et ses yeux sont jaunes dorés. Sa tête est toujours sertie d'une couronne dorée en forme de dragon et le lanceur à son bras gauche est également en forme de Dragon Doré.

Il porte toujours une veste blanche jetée sur ses épaules, des bottes très résistantes à ses longs périples. Il porte un pantalon et un débardeur noir.

Toupies

Lightning L-Drago 100HF (Metal Fusion) 

Cette toupie est née d'un fragment d'étoile, il y a des siècles. Elle est capable d'absorber les sentiments humains de désir, de rage, de haine et de les transformer en sa propre puissance.

Au fil du temps, la toupie se transmet et acquiert beaucoup d'énergie jusqu'à devenir le L-Drago actuel. Elle est issue de l'ambition et du désir des Hommes. Storm Pegasus réussit alors à vaincre L-Drago et il restera enfermé au village de Khoma sous le nom de "toupie interdite" dans la montagne.

La toupie est cependant libérée par Ryuga mais ce que personne ne sait jusqu'à présent, en devenant plus fort, L-Drago peut contrôler les personnes qui la possède et la détruire physiquement.

Gingka Hagane réussira à la vaincre et à l'endommager dans le dernier épisode de Beyblade : Métal Fusion.

Ryuga par la suite réussit à contrôler le pouvoir obscur et Lightnings L-Drago devient alors Météo L-Drago puis elle est incrustée d'un fragment d'étoile pour devenir L-Drago Destructor dans l'avant-dernier épisode de Beyblade : Metal Fury, L-Drago disparaît et son pouvoir de fragment d'étoile revient à Kenta.

Coups spéciaux 

 Morsure Fulgurante de l'Empereur Dragon             ⇒ Trois dragons sortent du stadium et frappent de plein fouet la toupie adverse.
 
 Destruction Foudroyante de l'Empereur Dragon    ⇒ Trois dragons sortent du stadium et frappent avec des éclairs de plein fouet la toupie adverse.

Meteo L-Drago LW105LF (Metal Masters) 

En réussissant à contrôler le pouvoir obscur, Ryuga obtient alors Meteo L-Drago.

Cette toupie possède une roue de fusion en caoutchouc permettant d’absorber l'énergie de la toupie et la transformer en son propre pouvoir.

Dans la saison 3, la toupie se transformera en L-Drago Destructor FS.

Coup spécial 

 Envol Suprême de l'Empereur Dragon        ⇒ Un dragon sort du stadium et frappe de plein fouet la toupie adverse.

L-Drago Destructor F:S (Metal Fury) 

Après avoir été incrusté par un fragment d'étoile, Météo L-Drago se transforme en L-Drago Destructor.

Elle disparaîtra dans l'épisode 36 et son fragment d'étoile reviendra à Kenta.

Modes 

L-Drago Destructor possède 2 modes :
 Mode Attaque : Le châssis métallique qui recouvre la partie en caoutchouc de la roue de fusion et le pousse à l'extrême l'efficacité de la roue de fusion.
 Mode Absorption : Il déploie sa pointe de performance de survie afin de se stabiliser en cas d'affaiblissement et peut ainsi voler grâce à ses caoutchoucs le pouvoir de ses adversaires.

Coups spéciaux 

 Envol Suprême de l'Empereur Dragon ⇒ Un dragon sort du stadium et frappe de plein fouet la toupie adverse.
 Empereur Dragon : Extermination       ⇒ Une version bien plus puissante de l'Envol Suprême de l’Empereur Dragon.
 Jugement du Gardien Suprême          ⇒ Uniquement dans le manga. Coup spécial de la toupie L-Drago Guardian. Un dragon déchaîne toute la puissance de son jugement sur la toupie adverse. Aucune apparition dans l'animé

Remarques 

 Les caractères de son prénom signifient respectivement "dragon" et "croc".
 Les fans ont tendance à lui attribuer trois noms de famille (Atsuka, Darkyu et Kishatu) mais aucun n'est officiel.
 Ryuto est le petit frère de Ryuga. Cette rumeur a été infirmée par l'auteur à plusieurs reprises. Ryuto nomme Ryuga "grand frère" dans le manga, mais il s'agit uniquement d'un titre de politesse, utilisé par tous les membres du Clan des Dragons envers Ryuga.
 Ryuga a été réveillé d'un sommeil millénaire par la Nébuleuse Noire.
 Le Blader Légendaire de L'Empereur Dragon : le plus grand et le plus puissant rival de Gingka Hagane (dans Beyblade Metal Fury)
 Sakyo Kurayami est un lointain descendant de Ryuga (dans Beyblade Shogun Steel)

Ryuga a donné Ronin Dragoon à Sakyo (dans Beyblade Shogun Steel)

Sakyo Kurayami dit qu'il a hériter sa toupie Ronin Dragoon de Ryuga : Un Dragon à rotation inversée comme L-Drago Destructor

le Dragon Noir de jais a été hériter de L'Empereur Dragon

Références 

Personnage de Beyblade